

Дєдінка — село, громада округу Нове Замки, Нітранський край.
 Нова Дєдінка — село, громада округу Сенець, Братиславський край.